El término XXL puede tener los siguientes significados:
 XXL, revista americana de hip hop.
 Extra Extra Large extra extra grande. Véase el Código de letras.
 XXL, una banda de nu metal española.
 XXL, una película española de 2004.
 XXL, un grupo femenino pop macedonio que participó en el Festival de la Canción de Eurovisión 2000.
 XXL, un petardo de clase III.